

Преамбула 
Согласно данным из официального справочника «Вулиці міста Києва», по состоянию на конец ноября 2016 года в Киеве насчитывалось 2721 урбанонима, из них:

 1962 улицы;
 524 переулка;
 77 линий;
 55 площадей;

 32 проспекта;
 20 бульваров;
 15 спусков;

 12 проездов;
 11 шоссе;
 5 дорог;

 3 аллеи;
 3 набережные;
 2 тупика.

В этом списке улиц города Киева представлены урбанонимы Киева, перечисленные в вышеуказанном справочнике, утверждённом в 2015 году, городской информационно-аналитической системе обеспечения градостроительной деятельності (МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр Києва», а также в справочнике «Вулиці Києва» 1995 года и атласе «Київ до кожного будинку».

Современные варианты названий улиц выделены жирным шрифтом, известные старые названия — курсивом; названия улиц, по которым информации нет, либо находящиеся в стадии переименования — обычный шрифт.

Список организован в алфавитном порядке. Названия улиц в честь людей подаются в формате Должность и/или Имя Фамилия. Улицы, имеющие кроме названия порядковый номер, отсортированы в отдельный перечень по номеру, то же касается названий, начинающихся на число.



# 
 1-го Мая ул.
 1-й Полевой переулок
 1-я Софиевская улица ныне часть Валерия Лобановского проспект
 2-й Казарменный переулок см. Бакинская улица
 2-я Тростянецкая улица (1989-90) см. Анны Ахматовой улица
 3-го Интернационала площадь см. Европейская площадь
 8 Марта ул.
 6-я линия см. Архитектора Кобелева улица
 7-я линия см. Архитектора Кобелева улица
 9 января улица (1925-44) см. Багговутовская улица
 9 Мая ул.
 40-летия Октября проспект см. Голосеевский проспект
 50-летия Октября проспект см. Леся Курбаса проспект
 40-я Новая улица см. Армейская улица
 63-я Новая улица см. Эстонский переулок
 88-я Новая улица (1933-34) см. Академика Доброхотова улица
 184-я Новая улица см. Адмирала Ушакова улица
 223-я Новая улица см. Боровой переулок (Киев, Красный хутор)
 240-я новая улица см. Армянская улица
 357-я Новая улица см. Теремковский переулок
 477-я Новая улица см. Азовская улица
 664-я Новая улица см. Барышевская улица
 719-я Новая улица см. Александра Бестужева улица
 720-я Новая улица см. Водников улица
 887-я Новая улица см. Бердянский переулок
 892-я Новая улица см. Ростовский переулок

А 
 Августина Волошина улица
 Авиаконструктора Антонова улица
 Авиаконструктора Игоря Сикорского улица
 Автовокзальная площадь см. Демиевская площадь
 Автозаводская улица
 Автопарковая улица
 Автострада см. Дружбы Народов бульвар
 Автотранспортная улица
 Агитаторская улица
 Агрегатная улица
 Адама Мицкевича улица
 Адмирала Ушакова улица
 Азербайджанская улица
 Азовская улица
 Айвазовского переулок (с 1939 года)
 Академика Белецкого улица (с 1984 года)
 Академика Богомольца улица (с 1946 года)
 Академика Булаховского улица (с 1965 года)
 Академика Бутлерова улица
 Академика Вернадского бульвар
 Академика Вильямса улица (с 1977 года)
 Академика Глушкова проспект
 Академика Горбунова улица
 Академика Грекова улица
 Академика Дегтярёва улица (1958-71), ликвидирована, ранее улица Дегтярёва
 Академика Доброхотова улица (с 1970 года)
 Академика Ефремова улица (с 2016 года)
 Академика Заболотного улица
 Академика Зелинского переулок
 Виталия Скакуна улица
 Академика Карпинского улица
 Академика Кащенко улица
 Академика Киприанова улица
 Академика Королёва улица
 Академика Королёва проспект
 Академика Костычева улица
 Академика Кржижановского улица (с 1959 года)
 Академика Крымского улица (с 1970 года)
 Академика Курчатова улица
 Академика Лебедева улица
 Академика Навашина улица
 Академика Оппокова улица
 Академика Палладина проспект
 Академика Патона переулок
 Академика Потебни улица
 Академика Стражеско улица (с 1961 года)
 Академика Туполева улица (с 1973 года)
 Академика Тутковского улица
 Академика Филатова улица
 Академика Фмлатова переулок
 Академика Шлихтера улица
 Академика Шусева улица (с 1953/55 года)
 Академика Янгеля улица
 Александра Архипенко улица
 Александра Бестужева улица
 Александра Бестужева переулок
 Александра Блока улица (с 1982 года)
 Александра Гаврилюка улица
 Александра Горовица улица
 Александра Довженко улица (с 1959 года)
 Александра Копыленко улица
 Александра Корнейчука проспект см. Оболонский проспект
 Александра Кошица улица
 Александра Матросова улица
 Александра Мильчакова улица
 Александра Мишуги улица (с 1993 года)
 Александра Пироговского улица
 Александра Попова улица
 Александра Попова переулок
 Александра Сабурова улица
 Александровская площадь см. Контрактовая площадь
 Александровская улица
 Алексеевская улица
 Алексея Давыдова бульвар см. Игоря Шамо бульвар
 Алексея Терёхина улица
 Алексея Шовкуненко улица
 Алишера Навои проспект
 Аллы Горской переулок
 Аллы Тарасовой улица
 Алма-Атинская улица (с 1973 года)
 Алябьева улица (с 1957 года)
 Амвросия Бучмы улица
 Амурская улица
 Андрея Головко улица
 Анатолия Пантелькина улица
 Анатолия Петрицкого улица (с 1965 года)
 Анатолия Соловьяненко улица
 Анатолия Луначарского площадь см. Пантелеймона Кулиша площадь
 Андреевская улица
 Андреевский спуск
 Андрея Бубнова улица
 Андрея Головко улица
 Андрея Иванова улица
 Андрея Малышко улица
 Андрея Первозванного площадь
 Анищенко улица
 Анкары площадь
 Анны Ахматовой улица (с 1990 года); ранее то же названия у ул. Александра Кощица
 Антона Цедика улица
 Антонова-Овсеенко улица см. Владимира Наумовича улица
 Антоновича улица (с 2005 года)
 Апрельский переулок
 Армейская улица (с 1944 года))
 Армянская улица (с 1953 года)
 Армянский переулок
 Арсенальная площадь
 Арсенальная улица
 Арсенальный переулок
 Артезианский переулок
 Артековская улица см. Академика Вернадского бульвар
 Артёма улица
 Артиллерийский переулок (с 1958 года)
 Артиллерийский переулок (Шулявка)
 Архитектора Вербицкого улица
 Архитектора Городецкого улица (с 1996 года)
 Архитектора Кобелева улица (с 2016 года)
 Архитектора Николаева улица
 Архитекторская улица
 Астраханская улица
 Астраханский переулок
 Астрономическая улица
 Ахтырский переулок
 Аэродромная улица

Б 
 Бабушкина улица см. Марка Безручко улица
 Багговутовская улица (до 1925 и с 1991 года)
 Багринова улица (1944-52) см. Адмирала Ушакова улица
 Бажова улица
 Базарная площадь см. Демиевская площадь, также Печерская площадь
 Базарный переулок см. Ярославский переулок
 Байкальская улица
 Байкова улица
 Бакинская улица (с 1955 года)
 Бакинских Комиссаров переулок см. Василия Сухенко улица
 Бакунина улица
 Балакирева улица
 Балаклеевская улица
 Балтийский переулок
 Банковая улица
 Баренбойма улица
 Баррикадная улица
 Барышевская улица (с 1953 года)
 Бассейная улица
 Бастионная улица (с 1940 года)
 Бастионный переулок
 Батумская улица
 Баумана улица см. Януша Корчака улица
 Баумана переулок
 Бахмачская улица
 Белгородская улица
 Белицкая улица
 Беличанская улица
 Беломорская улица
 Белорусская улица
 Бердичевская улица
 Бердянская улица
 Бердянский переулок (с 1955 года)
 Береговая улица
 Бережанская улица
 Березняковская улица
 Берковецкая улица
 Бескупская улица см. Ярославская улица
 Бессарабская площадь
 Бетховена улица
 Бехтеревский переулок (с 1952 года)
 Бибиковский бульвар см. Тараса Шевченко бульвар
 Блакитного улица
 Блюхера улица см. Игоря Турчина улица
 Бобринецкая улица
 Бобруйский переулок
 Богатырская улица
 Богдана Гаврилишина улица
 Богдана Хмельницкого площадь см. Бессарабская площадь
 Богдана Хмельницкого улица (с 1992 года)
 Богдановская улица
 Богдановский переулок
 Богунская улица
 Богунский переулок
 Богуславский спуск
 Боевая улица
 Боевский переулок
 Боенский (Бойнинский) переулок см. Ивана Кудри улица
 Боженко улица см. Гийома де Боплана улица
 Большая Васильковская улица (до 1919 и с 1914 года)
 Большая Житомирская улица
 Большая Китаевская улица
 Большая Окружная улица
 Бондарская улица
 Бондарский переулок
 Бонч-Бруевича улица см. Владимира Дурдуковского улица
 Бориса Ветрова улица
 Бориса Гарина улица
 Бориса Гмыри улица
 Бориса Гринченко улица
 Бориса Донского переулок см. Липский переулок
 Бориса Житкова улица
 Бориса Шахлина переулок
 Бориславская улица
 Борисоглебская улица
 Бориспольская улица
 Бориспольское шоссе
 Боричев спуск
 Боричев Ток улица
 Боричев Ток переулок см. Ярославский переулок
 Боровая улица
 Боровой переулок (Красный Хутор) (с 1953 года)
 Боровой переулок (Бортничи)
 Боровиковского улица
 Бородянский переулок
 Бортницкая улица
 Борщаговская улица
 Ботаническая площадь (с 1952 года)
 Боткина ул
 Братиславская улица
 Братская улица
 Братьев Зеровых улица
 Брежнева площадь см. Соломенская площадь
 Брестская улица
 Брест-Литовский проспект см. Победы проспект
 Брест-Литовское шоссе см. Победы проспект
 Брест-Литовский переулок
 Броварской проспект
 Бродовская улица
 Бродовский переулок
 Брусиловская улица
 Брюллова улица
 Брюсова улица
 Брянская улица
 Бугорная улица
 Бударина улица
 Будёного переулок 1-й
 Будищанская улица
 Буковинская улица
 Булгакова улица
 Бульварная улица см. Маршала Рокоссовского проспект, также Вацлава Гавела бульвар
 Бульварно-Кудрявская улица (до 1919 и с 2014 года)
 Бурденко переулок
 Бурмистенко улица
 Бурмистенко переулок
 Бусловская улица
 Бутышева переулок
 Бучанская улица (с 1955 года)
 Быковнянский переулок
 Быковский переулок
 Бышевский переулок

В 
 Вавиловых улица
 Вадима Гетьмана улица
 Вакуленчука улица
 Вакуленчука переулок
 Валентина Серова улица
 Валентины Терешковой улица
 Валерия Алексухина улица
 Валерия Лобановского проспект
 Валерия Марченко площадь
 Вали Котика улица
 Валковская улица
 Ванды Василевской улица
 Василия Блюхера улица
 Василия Верховинца улица
 Василия Вышиванного улица
 Василия Дончука улица
 Василия Жуковского улица
 Василия Жуковского переулок
 Василия Касияна улица
 Василия Кучера улица
 Василия Липкивского улица
 Василия Порика проспект
 Василия Степанченко улица
 Василия Стуса улица
 Василия Сурикова улица
 Василия Сухенко улица
 Василия Тютюнника улица
 Василия Чумака улица
 Василия Яна улица
 Васильковская улица
 Васильковский переулок
 Ватутина улица
 Вацлава Гавела бульвар (с 2016 года)
 Введенская улица
 Вербная улица
 Вербовая улица
 Верболозная улица
 Верболозный переулок
 Вересневая улица
 Верещагина улица
 Вернадского улица см. Академика Вернадского бульвар, также до 1963 года Петра Запорожца улица
 Верхнегорская улица
 Верхний Вал улица
 Верхняя улица
 Верховинная улица
 Верховного Совета бульвар
 Верховного Совета УССР площадь см. Конституции площадь
 Весенняя улица
 Ветряные Горы улица
 Вешенский переулок
 Вигуровский бульвар
 Викентия Беретти улица
 Викентия Хвойки улица
 Виктора Забилы улица
 Виктора Ярмолы улица
 Вильгельма Котарбинского улица
 Вильгельма Пика улица
 Винницкая улица
 Виноградная улица см. Филиппа Орлика улица
 Виноградный переулок
 Вискозная улица
 Витавская улица
 Витянская улица
 Вифлеемская улица
 Вишняковская улица
 Владимира Брожко улица
 Владимира Винниченко улица
 Владимира Высоцкого бульвар
 Владимира Дурдуковского улица
 Владимира Маяковского проспект
 Владимира Наумовича улица
 Владимира Покотило улица
 Владимира Сальского улица
 Владимира Сосюры улица
 Владимира Ульянова переулок
 Владимиро-Лыбедская улица
 Владимирская площадь см. Ботаническая площадь
 Владимирская улица
 Владимирский проезд
 Владимирский спуск
 Внешняя улица
 Водников улица (с 1953 года)
 Водников переулок ликвидирован в 1980-е, ныне часть улицы Водников.
 Водогонная улица
 Военная улица
 Военный проезд
 Воздвиженская улица
 Воздухофлотский проспект
 Воздухофлотское шоссе см. Воздухофлотский проспект
 Вознесенский спуск
 Вознесенский переулок см. Кияновский переулок
 Вокзальная площадь
 Вокзальная улица
 Волгоградская площадь
 Волгоградская улица
 Волго-Донская улица
 Волго-Донский переулок
 Волжская улица
 Волжский переулок
 Володарского улица
 Володи Дубинина улица
 Волошская улица
 Волховская улица
 Волховский переулок
 Волчегорский переулок см. Эстонский переулок
 Волынская улица
 Воровского улица в разное время см. Крещатик, Мельничная улица, Бульварно-Кудрявская улица
 Ворошилова проспект см. Лесной проспект
 Воскресенское шоссе см. Освободителей проспект
 Воскресенская улица
 Воссоединения проспект см. Соборности проспект
 Восстания сапёров площадь см. Печерская площадь
 Всеволода Нестайко улица
 Вузовская улица
 Выборгская улица
 Выборгский переулок
 Выдубицкая улица
 Вырлицкая улица
 Высоковольтный бульвар
 Вышгородская улица
 Вячеслава Липинского улица
 Вячеслава Черновола улица

Г 
 Гаванская улица
 Гаванский переулок
 Галагановская улица
 Гаевая улица
 Газовая улица
 Газопроводная улица
 Гайдара улица
 Гайсинская улица
 Галагановская улица
 Гали Тимофеевой улица
 Галицкая площадь см. Победы площадь
 Галицкая улица
 Гамарника улица см. Квитки Цысик улица
 Гарматная улица
 Гаршина улица
 Гатная улица
 Гвардейская улица
 Генерала Авдеенко улица
 Генерала Алмазова улица
 Романа Шухевича проспект
 Генерала Витрука улица
 Генерала Доватора улица
 Генерала Доватора переулок
 Генерала Жмаченко улица
 Генерала Карбышева улица
 Генерала Матыкина улица
 Генерала Наумова улица
 Генерала Потапова улица
 Генерала Пухова улица
 Генерала Родимцева улица
 Генерала Тупикова улица
 Генерала Шаповала улица
 Георгиевский переулок
 Георгия Гонгадзе проспект
 Георгия Дудника улица
 Георгия Кирпы улица
 Георгия Тороповского улица
 Геофизиков переулок
 Героев Арсенала площадь см. Арсенальная площадь
 Героев Бреста площадь
 Героев Великой Отечественной войны площадь
 Героев Войны улица
 Героев Днепра улица
 Героев Космоса улица
 Героев Обороны улица
 Героев Подполья площадь см. Петра Кривоноса площадь
 Героев Севастополя улица
 Героев Сталинграда проспект
 Гетмана Ивана Выговского проспект
 Героев Стратосферы шоссе см. Воздухофлотский проспект
 Герцена улица
 Гийома де Боплана улица
 Гладковская улица
 Глазунова улица
 Глебова улица
 Глинки улица
 Глубочицкая улица
 Глуховская улица
 Гната Хоткевича улица
 Гната Юры улица
 Гоголя улица
 Гоголевская улица
 Голосеевская площадь
 Голосеевская улица
 Голосеевский проспект
 Гомельская улица
 Гомельский переулок
 Гончарова улица
 Гористая улица
 Гористый переулок
 Горловская улица
 Горовица улица (1923-41 и 1941-44) см. Большая Житомирская улица
 Города Шалетт улица
 Городищенская улица
 Городнянская улица (1957-84) см. Академика Белецкого улица
 Городская улица
 Горького улица (1936-2014) см. Антоновича улица
 Госпитальная улица
 Госпитальный переулок
 Гостинная улица
 Гостомельская площадь
 Гостомельская улица
 Градинская улица
 Гребинки улица
 Григория Андрющенко улица
 Григория Ващенко улица
 Григория Онискевича улица
 Григория Сковороды улица
 Григория Царика улица
 Григория Чупринки улица
 Григоровича-Барского улица
 Гродненская улица
 Гродненский переулок
 Грозненская улица
 Громадская улица
 Громкий переулок
 Грузинская улица
 Грузинский переулок
 Михаила Грушевского улица
 Гулака-Артемовского переулок

Д 
 Давида Гурамишвили улица
 Далёкая улица
 Даниила Щербаковского улица
 Дарвина улица
 Дарницкая площадь
 Дарницкий бульвар
 Дарницкое шоссе см. Алма-Атинская улица
 Дашавская улица
 Двинская улица
 Дворцовая площадь см. Конституции площадь
 ДВРЗ шоссе (1961-73) см. Алма-Атинская улица
 Дегтярная улица
 Дегтярёвская улица
 Дежнёва улица
 Дежнёва переулок
 Декабристов улица
 Делегатский переулок
 Деловая улица
 Демиевская площадь
 Демиевская улица
 Демиевский переулок
 Депутатская улица
 Деревлянская улица
 Деревообрабатывающая улица
 Деснянская улица
 Десятинная улица
 Десятинный переулок
 Джеймса Мейса улица
 Джерельная улица
 Джерельный переулок
 Джона Маккейна улица
 Дзержинского площадь см. Лыбедская площадь
 Дзержинского улица
 Дзержинского проезд см. Ивана Козловского переулок
 Дзержинского переулок см. Ивана Козловского переулок
 Декабристов проспект см. Мыколы Бажана проспект, также ныне соседняя с ним улица.
 Диагональная улица см. Юрия Гагарина проспект
 Диканский переулок
 Димитрова улица
 Дионисовский переулок см. Бехтеревский переулок
 Дмитриевская улица
 Дмитрия Луценко улица
 Днепроводская улица
 Днепровская наб.
 Днепровская улица
 Днепровский спуск
 Днепровский переулок
 Днепровское шоссе
 Днестровская улица
 Добролюбова улица
 Добрососедская улица
 Добрососедский переулок
 Добружская улица
 Добрый Путь улица
 Довженко улица
 Довнар-Запольского улица
 Доковская улица
 Докучаевская улица
 Докучаевский переулок
 Долинная улица
 Донецкая улица
 Донская улица
 Донской переулок
 Дорогожицкая улица
 Достоевского улица
 Достоевского переулок
 Драгомирова улица
 Древлянская улица
 Дружбы улица
 Дружбы Народов бульвар
 Дружбы Народов площадь см. Оболонская площадь
 Дружковская улица
 Дружная улица
 Дубенская улица
 Дубровицкая улица
 Дубровицкий переулок
 Думская площадь см. Майдан Незалежности
 Дунаевского улица
 Дунаевского переулок
 Дымерская улица
 Дымерское шоссе см. Минский проспект

Е 
 Евгении Гуцол переулок
 Евгении Мирошниченко улица
 Евгения Коновальца улица
 Евгения Сверстюка улица
 Евгения Харченко улица
 Европейская площадь
 Ежи Гедройца улица
 Екатерины Белокур улица
 Еленовская улица
 Елены Пчилки улица
 Елены Телиги улица
 Елизаветинская улица см. Филиппа Орлика улица
 Елизаветы Чавдар улица
 Емельяна Горбачёва улица см. Галагановская улица
 Енисейская улица
 Ереванская улица

Ё 
 Ёлочная улица
 Ёлочный переулок

Ж 
 Жамбыла Жабаева улица
 Жашковская улица
 Жданова улица
 Жданова переулок
 Железнодорожная ул
 Железнодорожное шоссе
 Желябова улица
 Живописная улица
 Жилянская улица
 Житнеторжская площадь
 Житомирское шоссе см. Победы проспект
 Жмеринская улица
 Жмеринский переулок
 Жовтневая ул
 Жолудева улица
 Жулянскя улица

З 
 Забайковская улица
 Завальная улица
 Заветная улица
 Заветный переулок
 Заводская улица
 Заводской переулок
 Загородный переулок
 Задорожный переулок
 Закарпатская улица
 Залесная улица
 Заливная улица
 Замковецкая улица
 Замковецкий переулок
 Заньковецкой улица
 Западинская ул
 Западная улица
 Заречная улица
 Засарайная улица ныне часть Леси Украинки бульвар
 Захаровская улица
 Зашияновский переулок см. Арсенальная улица
 Звенигородская улица
 Зверинецкая улица
 Зверинецкий переулок
 Звёздный переулок
 Згуровская улица
 Здолбуновская улица
 Зеленогорская улица
 Зелёная улица
 Землянская улица
 Землянский переулок
 Земская улица ныне часть Воздухофлотский проспект
 Зимняя улица
 Златопольская улица
 Златоустовская улица
 Зодчих улица
 Зои Гайдай улица
 Зои Космодемьянской улица
 Золотая улица
 Золотоворотская площадь
 Золотоворотская улица
 Золотоношская улица
 Золочевская улица
 Золочевский переулок
 Зоологическая улица
 Зоотехников улица

И 
 Ивана Богуна улица
 Ивана Бойко улица
 Ивана Гонты улица
 Ивана Дубового улица
 Ивана Дьяченко улица
 Ивана Ижакевича улица
 Ивана Клименко улица
 Ивана Козловского переулок
 Ивана Кочерги улица
 Ивана Крамского улица
 Ивана Лепсе бульвар см. Вацлава Гавела бульвар
 Ивана Мазепы улица
 Ивана Марьяненко улица
 Ивана Микитенко улица
 Ивана Миколайчука улица
 Ивана Неходы улица
 Ивана Огиенко улица см. Николая Лукашевича улица
 Ивана Поддубного улица
 Ивана Пулюя улица
 Ивана Светличного улица
 Ивана Сергиенко улица
 Ивана Сирко улица
 Ивана Стешенко переулок см. Александра Бестужева переулок
 Ивана Тургенева улица
 Ивана Улитина улица
 Ивана Федько улица
 Ивана Фёдорова улица
 Ивана Фиалека улица см. Барышевская улица
 Ивана Франко площадь
 Ивана Франко улица
 Ивана Франко переулок
 Ивана Шевцова улица
 Игоревская улица
 Игоря Брановицкого улица
 Игоря Качуровского переулок
 Игоря Шамо бульвар
 Игоря Турчина улица
 Ижевская улица
 Изобретателей улица
 Изобретателей переулок
 Изюмская улица
 Ильинская улица
 Ильича улица
 Ильи Эренбурга улица
 Индустриальный переулок
 Инженерная улица
 Инженерный переулок
 Институтская площадь см. Ботаническая площадь
 Институтская улица
 Интернациональная площадь см. Валерия Марченко площадь
 Иоанна Павла II улица
 Иорданская улица
 Ипсилантиевский переулок
 Ирининская улица
 Ирпенская улица
 Иртышская улица
 Исаакяна улица
 Искровская улица

К 
 Каблукова улица
 Кавказская улица
 Кадетская улица см. Богдана Хмельницкого улица
 Кадетский Гай улица
 Кадетское шоссе см. Воздухофлотский проспект
 Кадиевский переулок
 Казанская улица
 Казацкая улица
 Калачёвская улица
 Калинина улица
 Калининградская улица
 Калининская улица
 Калиновая улица
 Казимира Малевича улица
 Калачевская улица
 Калинина площадь см. Майдан Незалежности
 Калиновая улица
 Каменец-Подольская улица
 Каменец-Подольский переулок
 Каменская улица
 Каменяров улица
 Каменяров переулок
 Камышинская улица
 Канальная улица
 Каневская улица
 Кантемировский переулок
 Капитановская улица (1944-70) см. Академика Доброхотова улица
 Караваевская площадь см. Льва Толстого площадь
 Караваевская улица см. Льва Толстого улица
 Кареловская улица
 Карельский переулок
 Карла Маркса улица (1919-41 и 1943-96) см Архитектора Городецкого улица
 Карпатская улица
 Картвелишвили улица
 Карьерная улица
 Каунасская улица
 Каховская улица
 Качалова улица
 Каштановая улица
 Квитки Цысик улица
 Квитки-Основьяненко улица
 Квитки-Основьяненко переулок
 Кемеровская улица
 Керамический переулок
 Керченская площадь
 Керченская улица
 Киевская улица
 Киево-Брестское шоссе см. Победы проспект
 Киквидзе улица см. Михаила Бойчука улица
 Киото улица
 Кирилловская улица
 Кирилло-Мефодиевская улица
 Кирова улица
 Кировоградская улица
 Кирпоноса улица
 Кисловодская улица
 Кисловодский переулок
 Китаевская улица
 Кишинёвская улица
 Кияновский переулок
 Клавдиевская улица
 Клеманская улица
 Кленовый переулок
 Клиническая улица
 Клинический переулок
 Кловский спуск
 Княжий Затон улица
 Кобзарская улица
 Кобзарский переулок
 Ковальский переулок
 Ковельская улица
 Ковпака улица
 Ковтуновский переулок
 Кожемяцкая улица
 Козелецкая улица
 Козьеболотная/Козьеболотская улица/переулок см. Тараса Шевченко переулок
 Коллективизации улица
 Коллекторная улица
 Коллонтай улица
 Коломиевский переулок
 Коломыйский переулок
 Колосковая улица
 Кольцевая дорога
 Кольцова бульвар
 Командарма Уборевича улица (1969-2016) см. Академика Ефремова улица
 Комбайнёров улица
 Комбинатная улица
 Коминтерна улица
 Коминтерна переулок 1-й - 3-й
 Комиссара Рыкова улица
 Коммерческий переулок см. Аллы Горской переулок
 Коммунальная улица
 Коммунистическая улица
 Композитора Мейтуса улица
 Конституции площадь
 Косогорный переулок (с 1907 года)
 Косогорный Яр улица см. Косогорный переулок
 Комсомольская площадь см. Демиевская площадь
 Комсомольская улица
 Комсомольский переулок
 Коммунистическая улица см. Банковая улица
 Кондукторская улица
 Конная площадь см. Европейская площадь
 Конечная улица
 Коноплянская улица
 Конотопская улица
 Константина Арефьева улица
 Константина Герасименко улица
 Константина Данькевича улица
 Константина Заслонова улица
 Константина Михальчука переулок
 Константиновская улица
 Контрактовая площадь
 Кооперативная улица
 Копайгородская улица
 Коперника улица
 Копыловская улица
 Корабельная улица
 Коренная улица
 Короленковская улица
 Коростенская улица
 Корсунская улица
 Корсунь-Шевченковская улица
 Корчеватская улица
 Корчеватский переулок
 Косенко улица
 Косиора улица см. Вячеслава Черновола улица; ранее часть Воздухофлотский проспект
 Космическая улица
 Космонавта Волкова улица
 Космонавта Комарова проспект
 Космонавтов площадь
 Косогорный переулок
 Костёльная улица
 Костюка улица
 Костя Гордиенко переулок с (1997/2014 года)
 Котляревского улица
 Котовского улица см. Владимира Сальского улица
 Котовского переулок
 Кочубеевская улица
 КП площадь см. Дарницкая площадь
 Крайняя улица
 Краковская улица
 Краматорская улица
 Краматорский переулок
 Красиловская улица
 Красицкого улица
 Красная площадь см. Контрактовая площадь
 Красная улица
 Красная Пресня площадь
 Красноармейская улица (1919-2014) см. Большая Васильковская улица
 Красноармейский переулок
 Красноводский переулок
 Красногвардейская улица см. Гната Хоткевича улица
 Красногвардейский переулок
 Краснодарская улица
 Краснозаводская улица
 Краснозаводской переулок
 Краснозвёздный проспект см. Валерия Лобановского проспект
 Краснозвёздная улица ныне часть Валерия Лобановского проспект
 Краснознамённая улица
 Краснокутская улица
 Краснокутский переулок
 Краснопартизанская улица см. Братьев Зеровых улица
 Краснопольская улица
 Красноткацкая улица
 Краснофлотская улица см. Фёдора Максименко улица
 Красный переулок
 Красных казаков проспект см. Степана Бандеры проспект
 Кременецкий переулок
 Крепостной переулок (с 1869 года)
 Крестовый улица
 Крещатик улица
 Крещатицкая площадь см. Майдан Незалежности
 Крещатицкий переулок см. Тараса Шевченко переулок
 Криворожкая улица
 Кронштадтская улица
 Кропивницкого улица
 Круглая улица
 Круглоуниверситетская улица
 Крупской улица
 Крутая улица
 Крутогорная улица
 Крутой спуск
 Крушельницкого улица
 Крыленко улица
 Крылова улица
 Крыловский переулок
 Крымская улица
 Кубанская улица
 Кудрявская улица
 Кудрявский спуск
 Кудряшова улица
 Кузнечная улица см. Антоновича улица
 Кулибина улица
 Кулибина переулок
 Куприна улица
 Купянская улица
 Кургановская улица
 Куренёвская улица
 Куренёвский переулок
 Курнатовского улица
 Курортная улица
 Курская улица
 Кустанайская улица
 Кустанайский переулок
 Кутузова улица см. Генерала Алмазова улица
 Кутузова переулок см. Евгении Гуцол переулок
 Кучмин Яр улица

Л 
 Лабораторная улица
 Лабораторный переулок
 Лаврская улица
 Лаврский переулок
 Лагерная улица
 Лазурная улица
 Лайоша Гавро улица см. Иорданская улица
 Ларисы Руденко улица
 Лауреатская улица
 Левадная улица
 Левадный переулок
 Левандовская улица
 Леваневского улица
 Левитана улица
 Левитана переулок
 Лейпцигская улица
 Ленина Бульвар см. Чоколовский бульвар
 Ленина улица см. Богдана Хмельницкого улица
 Ленинградская площадь см. Дарницкая площадь
 Ленинского комсомола площадь см. Европейская площадь
 Леонида Быкова бульвар
 Леонида Первомайского улица
 Леонида Пятакова улица см. Саксаганского улица
 Леонтовича улица
 Лермонтова улица
 Лермонтова переулок 1-й - 2-й
 Лермонтовская улица
 Леси Украинки бульвар
 Леси Украинки площадь
 Леси Украинки улица
 Лесная улица
 Лесничая улица
 Лесной проспект
 Лесной переулок
 Лесоводная улица
 Лесозащитная улица
 Лесозащитный переулок
 Лесорубная улица
 Леся Курбаса проспект
 Летняя улица
 Ливарская улица
 Ливера спуск см. Андреевский спуск
 Лизы Чайкиной улица
 Линейная улица
 Липская улица
 Липский переулок
 Лисичанская улица
 Лисичанский переулок
 Лисковская улица
 Литвиненко-Вольгемут улица
 Литинская улица
 Литовский переулок
 Лихачёва бульвар см. Марии Приймаченко бульвар
 Лобачевского улица
 Лобачевского переулок
 Лодыгина улица
 Лодыгина переулок
 Локомотивная улица
 Лохвицкая улица
 Лубенская улица
 Луганская улица
 Луговая улица
 Луговой переулок
 Лукьяновская улица
 Луначарского улица
 Луначарского переулок
 Лыбедская площадь
 Лыбедская улица
 Лысенко улица
 Лысогорская улица
 Лысянская улица
 Льва Толстого площадь
 Льва Толстого улица
 Львовская площадь
 Львовская улица
 Любарская улица
 Любарский переулок
 Любецкая улица (1957-61) см. Академика Стражеско улица
 Любомирская улица
 Люботинская улица
 Люботинский переулок
 Людмилы Проценко улица
 Лютеранская улица
 Лятошинского улица

М 
 Магистральная улица
 Магнитогорская улица
 Магнитогорский переулок
 Майкопская улица
 Майкопский переулок
 Майская улица
 Макаренко улица
 Макаренко переулок
 Макаровская улица
 Макеевская улица
 Макеевский переулок
 Максима Берлинского улица
 Максима Железняка улица
 Максима Кривоноса улица
 Максима Кривоноса переулок
 Максима Рыльского улица
 Малая Житомирская улица
 Малая Кольцевая улица
 Малая окружная автомобильная дорога
 Малинская улица
 Малинский переулок
 Малоземельная улица
 Малокитаевская улица
 Малокитаевский переулок
 Малоподвальная улица
 Мальовничая улица
 Марганецкая улица
 Марганецкий переулок
 Мариинско-Благовещенская улица см. Саксаганского улица
 Марии Боровиченко улица
 Марии Приймаченко бульвар
 Марины Расковой улица
 Марины Цветаевой улица
 Маричанская улица
 Марка Вовчка улица
 Марка Безручко улица
 Марка Черемшины улица
 Мартовская улица
 Мартиросяна улица
 Мартовская улица
 Маршака улица
 Маршала Бирюзова улица
 Маршала Будённого улица (1977-91) см. Багговутовская улица
 Маршала Ворошилова проспект см. Лесной проспект
 Маршала Говорова улица
 Маршала Говорова переулок
 Маршала Жукова улица
 Маршала Конева улица
 Маршала Малиновского улица
 Маршала Рокоссовского проспект
 Маршала Рыбалко улица
 Маршала Тимошенко улица
 Маршала Тухачевского улица
 Маршала Якубовского улица
 Маршальская улица
 Масловка улица
 Мате Залки улица
 Матросова улица
 Машинистовская улица
 Машиностроительная улица
 Машиностроительный переулок
 Мебельная улица
 Медвинская улица
 Медицинская улица
 Медовая улица
 Международная улица
 Межевая улица
 Межевой переулок
 Межигорская улица
 Мельникова улица
 Мельниченко улица
 Мельничная улица
 Менделеева улица
 Менделе Мойхер-Сфорима улица см. Ярославская улица
 Металлистов улица
 Металлистов переулок
 Метрологическая улица
 Метростроевская улица
 Мефодиевский переулок
 Механизаторов улица см. Генерала Шаповала улица
 Мечникова улица
 Микешина улица
 Милицейская площадь см. Михайловская площадь
 Милославская улица
 Милютенко улица
 Минина улица
 Минская площадь (то же название ранее было у Троицкой рыночной площади)
 Минская улица
 Минский переулок
 Минский проспект
 Минское шоссе см. Минский проспект
 Мира проспект
 Мира переулок
 Мира улица
 Мироновская улица
 Миропольская улица
 Мирослава Ирчана улица
 Митрополита Андрея Шептицкого улица
 Митрополита Василия Липковского улица
 Митрофана Довнар-Запольского улица
 Михаила Бойчука улица
 Михаила Гришко улица
 Михаила Грушевского улица
 Михаила Донца улица
 Михаила Драгоманова улица
 Михаила Драгомирова улица
 Михаила Драй-Хмары улица
 Михаила Емельяновича-Павленко улица
 Михаила Загороднего площадь
 Михаила Заднепровского улица
 Михаила Котельникова улица
 Михаила Коцюбинского улица
 Михаила Ломоносова улица
 Михаила Майорова улица
 Михаила Максимовича улица
 Михаила Мишина улица
 Михаила Омельяновича-Павленко улица
 Михаила Реута улица
 Михаила Светлова улица
 Михаила Спивака площадь
 Михаила Стельмаха улица
 Михаила Максимовича улица
 Михаила Чалого улица
 Михайла Гришко улица
 Михайловская площадь
 Михайловская улица
 Михайловский переулок (с 1869 года)
 Мичурина улица
 Мичурина переулок
 Млиевская улица
 Молдавская улица
 Молодогвардейская улица
 Молодёжная улица
 Молочанская улица
 Молочанский переулок
 Монтажников улица
 Моринецкая улица
 Моринецкий переулок
 Москвина улица
 Москворецкая улица
 Московская площадь см. Демиевская площадь
 Московская улица
 Московский переулок
 Московский проспект см. Степана Бандеры проспект
 Мостицкая улица
 Мостовая улица
 Мостовой переулок
 Моторный переулок
 Музейный переулок
 Музейный проезд см. Музейный переулок
 Музыкальный переулок не сохранился
 Мукачевская улица
 Мурманская улица
 Муромская улица
 Мусы Джалиля улица
 Мыколы Бажана проспект

Н 
 Набережная улица
 Набережно-Корчеватская улица
 Набережно-Крещатицкая улица
 Набережно-Луговая улица
 Набережно-Лыбедская улица см. Антоновича улица
 Набережно-Печерская дорога
 Набережное шоссе
 Наводницкая площадь см. Героев Великой Отечественной войны площадь
 Наводницкое шоссе см. Соборности проспект
 Нагорная улица
 Нагорный переулок
 Надднепрянское шоссе
 Назаровская улица
 Наклонная улица
 Народная улица
 Народный переулок
 Народного Ополчения улица
 Наталии Ужвий улица
 Натана Рыбака улица
 Науки проспект
 Нахимова ул.
 Невская улица
 Невский переулок
 Нежинская улица
 Независимости площадь (Майдан Незалежности)
 Некрасова улица
 Некрасовская улица
 Неманская улица
 Немецкая улица
 Немировича-Данченко улица
 Нероновича улица (1919-37) см. Бульварно-Кудрявская улица
 Нестеровский переулок см. Несторовский переулок
 Несторовский переулок
 Нижнеключевая улица
 Нижнеюрковская улица
 Нижний Вал улица
 Нижняя улица см. Бориса Гмыри улица
 Николаевская площадь см. Ивана Франко площадь
 Николаевская улица (1895-1919 и 1941-43) см. Архитектора Городецкого улица
 Николая Амосова улица
 Николая Василенко улица
 Николая Ватутина улица см Григория Андрющенко улица
 Николая Гайцана улица
 Николая Гастелло улица
 Николая Голего улица
 Николая Гринченко улица
 Николая Закревского улица
 Николая Кибальчича улица
 Николая Кравченко улица
 Николая Краснова улица
 Николая Кузнецова улица
 Николая Лаврухина улица
 Николая Лескова улица
 Николая Лукаша улица
 Николая Лукашевича улица см. Ивана Огиенко улица
 Николая Лысенко улица
 Николая Матеюка улица
 Николая Мурашко улица
 Николая Островского улица
 Николая Островского переулок
 Николая Пимоненко улица
 Николая Плахотнюка улица
 Николая Подвойского улица
 Николая Раевского улица
 Николая Садовского улица
 Николая Садовского переулок
 Николая Скрипника улица
 Николая Соловцова улица
 Николая Терещенко улица
 Николая Трублаини улица
 Николая Ушакова улица
 Николая Шепелева улица
 Николая Шпака улица
 Николая Юнкерова улица
 Никольская площадь см. Арсенальная площадь
 Никольский переулок
 Никольско-Ботаническая улица
 Никольско-Слободская улица
 Никопольская улица
 Новаторов улица
 Новаторов переулок
 Новая площадь см. Михаила Загороднего площадь
 Новая улица
 Новгородская улица
 Новикова-Прибоя улица
 Новобеличская улица см. Академика Палладина проспект
 Нововокзальная улица
 Новогоспитальная переулок
 Новодарницкая улица
 Новозабарская улица
 Новокодацкая улица
 Новоконстантиновская улица
 Новокорчеватская улица
 Новолевашовский переулок см. Ивана Козловского переулок
 Новомакаровская улица
 Новомичуринская улица
 Новомостицкая улица
 Новонаводницкий переулок
 Новонародный переулок
 Новонежинская улица см. Отрадный проспект
 Новопечерский переулок
 Новопироговская улица
 Новополевая улица
 Новопушкинская улица см. Бориса Гринченко улица
 Новороссийская площадь см. Черниговская площадь
 Новороссийская улица
 Новоселицкая улица
 Новоселицкий переулок
 Новосельский бульвар см. Чоколовский бульвар
 Новостроенская площадь
 Новоукраинская улица
 Новый переулок см. Артиллерийский переулок

О 
 Оболонская наб.
 Оболонская площадь
 Оболонский проспект
 Оболонская улица
 Оборонная улица
 Обсерваторная улица
 Обсерваторный переулок см. Чеховский переулок
 Обуховская улица
 Овощной переулок
 Овручская улица
 Огарёва улица
 Огородная улица
 Одесская площадь
 Одесская улица
 Одоевского улица
 Озёрная улица
 Озёрный переулок
 Оксаны Петрусенко улица
 Октябрькая площадь см. Конституции площадь
 Октябрьская улица
 Октябрьский переулок
 Олевская улица
 Олега Кошевого улица
 Олеговская улица
 Олексы Довбуша улица
 Олеся Гончара улица
 Ольгинская улица
 Ольгинский переулок см Айвазовского переулок
 Ольги Кобылянской улица
 Ольги Кобылянской переулок
 Ольжича улица
 Оноре де Бальзака улица
 Онуфрия Трутенко улица
 Оранжерейная улица
 Орбитная улица
 Организаторская улица
 Орджоникидзе улица см. Банковая улица
 Орловская улица
 Орловский переулок
 Оросительная улица
 Орская улица
 Освободителей проспект
 Осенняя улица
 Осиповского улица
 Оскольская улица
 Осокорская улица
 Остапа Вишни улица
 Остерская улица
 Остерский переулок
 Островная л.
 Островского переулок
 Отдыха улица
 Отечественная улица
 Отрадный проспект
 Отто Шмидта улица
 Охотская улица
 Охотский переулок
 Очаковская улица
 Очаковский переулок

П 
 Павла Грабовского улица
 Павла Грабовского переулок
 Павла Дыбенко улица см. Семьи Шевкоплясов улица
 Павла Пестеля улица
 Павла Скоропадского улица
 Павла Тычины проспект
 Павла Усенко улица
 Павла Чубинского улица
 Павленко улица
 Павленко переулок
 Павлика Морозова улица см. Академика Оппокова улица
 Павловская улица
 Павлоградская улица
 Панаса Любченко улица
 Панаса Мирного улица
 Панаса Мирного переулок
 Панельная улица
 Панорамная улица
 Пантелеймона Кулиша площадь
 Панфиловцев улица
 Панфиловцев переулок
 Паньковская улица
 Парковая улица
 Парковая дорога
 Парково-Сырецкая улица
 Парковый переулок
 Парниковая улица
 Паровозная улица
 Паровозный переулок
 Патона переулок
 Паторжинского улица
 Патриарха Владимира улица
 Патриарха Мстислава Скрипника улица
 Патриотов улица
 Патриса Лумумбы улица см. Иоанна Павла II улица
 Паустовского улица
 Передовая улица
 Переяславская улица
 Перова бульвар
 Перспективная улица см. Игоря Брановицкого улица
 Петра Болбочана улица 
 Петра Вершигоры улица
 Петра Григоренко проспект
 Петра Дегтяренко улица
 Петра Заломова улица
 Петра Запорожца улица
 Петра Кайсарова улица
 Петра Калнышевского улица
 Петра Каркоца улица
 Петра Красикова улица
 Петра Кривоноса площадь
 Петра Куренного улица
 Петра Нестерова улица
 Петра Нищинского улица
 Петра Панча улица
 Петра Радченко улица
 Петра Сагайдачного улица
 Петра Чаадаева улица
 Петра Шелеста улица см. Николая Плахотнюка улица
 Петровская улица
 Петровская аллея
 Петровского улица
 Петрозаводская улица
 Петропавловская площадь
 Петропавловская улица
 Петропавловский переулок
 Пехотный переулок
 Печенежская улица
 Печерская площадь
 Печерская улица ныне часть Леси Украинки бульвар
 Печерский бульвар см. Леси Украинки бульвар
 Печерский спуск
 Пешеходный переулок
 Пионерская улица см. Академика Вернадского бульвар
 Пиостровский переулок см. Несторовский переулок
 Пирогова улица
 Пироговский шлях улица
 Пирятинская улица
 Пирятинский переулок
 Питерская улица
 Планерная улица
 Планетная улица
 Платона Майбороды улица
 Платоновская улица
 Платоновский спуск
 Плеханова улица
 Плещеева улица
 Плещеева переулок
 Победы площадь
 Победы проспект
 Победы улица
 Подборная улица
 Подборный переулок
 Подгорная улица
 Подлесная улица
 Подлипка улица
 Подольский переулок
 Пожарского улица
 Покровская улица
 Полевая улица
 Полевой переулок, то же название в разное время имели Артезианский, Политехнический и Политехническая улица.
 Полесская улица
 Полесский переулок
 Ползунова улица
 Политехническая улица
 Политехнический
 Полковая улица
 Полковника Затевахина улица
 Полковника Потехина улица
 Полковника Шутова улица
 Полковой переулок
 Половецкая улица
 Полтавская улица
 Полупанова улица
 Полянская улица
 Полянский переулок
 Полярная улица
 Попельнянская улица
 Попудренко улица
 Пост-Волынская улица
 Постовая улица
 Почайнинская улица
 Почтовая площадь
 Правды проспект
 Правительственная площадь см. Михайловская площадь
 Правобережная улица
 Пражская улица
 Предславинская улица
 Преображенская улица
 Пржевальского улица
 Приборный переулок (с 1957 года)
 Приветная улица
 Привокзальная площадь
 Привокзальная улица
 Прилужная улица
 Примакова улица
 Приозёрная улица
 Приорская улица
 Приречная улица
 Притисско-Никольская улица
 Причальная улица
 Пришвина улица
 Провиантская улица
 Проводницкая улица
 Проектная улица
 Пролетарская улица (1919-36) см. Антоновича улица
 Пролетарский переулок
 Промышленная улица
 Промышленный переулок
 Прорезная улица (Киев, Святошинский район)
 Прорезная улица (Киев, Шевченковский район)
 Просвещения улица
 Протасов Яр улица
 Профессора Буйко улица
 Профессора Караваева улица
 Профессора Подвысоцкого улица
 Профинтерна улица см. Забайковская улица
 Профинтерна переулок
 Пугачёва улица
 Путивльская улица
 Пуховская улица
 Пушкина улица
 Пушкинская улица
 Пуща-Водицкая улица
 Пуща-Водицкий переулок
 Пшеничная улица
 Пятигорская улица
 Пятигорский переулок

Р 
 Рабочая улица
 Радиальная улица
 Радистов улица
 Радищева улица
 Радищева переулок
 Радомышльская улица
 Радостная улица
 Радужная улица
 Радунская улица
 Раздельная улица
 Раисы Букиной улица
 Раисы Букиной переулок
 Раисы Окипной улица
 Райгородская улица
 Райгородский переулок
 Ракетная улица
 Ратманского переулок (ликвидирован)
 Рахманинова улица
 Революции площадь см. Арсенальная площадь
 Революции улица
 Ревуцкого улица
 Регенераторная улица
 Редутная улица
 Редутный переулок
 Резервная улица
 Резницкая улица
 Рейтарская улица
 Ремесленный переулок
 Ремонтная улица
 Речная улица
 Ржевский переулок
 Ржищевская улица
 Рижская улица
 Римского-Корсакова улица
 Рихарда Зорге улица
 Рогнединская улица
 Рогозовская улица
 Родниковая улица
 Рождества площадь см. Почтовая площадь
 Розважевский переулок
 Розовая улица
 Розовый переулок
 Рокитнянская улица
 Ромена Роллана бульвар
 Ромодановская улица
 Российская улица
 Россошанская улица
 Ростовская улица
 Ростовский переулок (ликвидирован)
 Рощинский переулок
 Рубежовская улица
 Рубежовский переулок
 Руднева переулок
 Ружинская улица
 Русановская набережная
 Русановский бульвар
 Рыбальская улица
 Рыбная улица
 Рыбный переулок
 Рыболовецкая улица
 Рылеева улица
 Рылеева переулок
 Рыльский переулок
 Рыночный переулок

С 
 Саврасова улица
 Садовая улица
 Садовый переулок 1-й - 3-й
 Сажина улица
 Саксаганского улица
 Салавата Юлаева улица
 Саломеи Крушельницкой улица
 Салютная улица
 Салютный переулок
 Салютный проезд
 Самборский переулок
 Санаторная улица
 Санитарная улица
 Сантьяго-де-Чили площадь
 Сапёрное Поле улица
 Сапёрно-Слободская улица
 Сапёрно-Слободской проезд
 Саратовская улица
 Свердлова улица
 Светлая улица
 Светлицкого улица
 Светлогорская улица
 Свободы проспект
 Святославская улица
 Святотроицкая улица см. Бастионная улица
 Святошинская площадь
 Святошинская улица
 Святошинский переулок
 Севастопольская площадь
 Севастопольская улица
 Северная улица
 Северо-Сырецкая улица
 Седова улица
 Седовцев улица
 Селекционеров улица
 Сельская улица
 Сельскохозяйственный переулок
 Семафорная улица
 Семашко улица
 Семёна Палия улица ныне часть Валерия Лобановского проспект
 Семёна Скляренко улица
 Семёновская улица
 Семьи Издиковских улица
 Семьи Сосниных улица
 Семьи Стешенко улица
 Семьи Хохловых улица
 Семьи Шевкоплясов улица
 Семёна Скляренко улица
 Сенная площадь см. Львовская площадь
 Сеноманский переулок
 Сентябрьская улица
 Сергея Гусовского улица
 Сергея Есенина улица
 Сергея Колоса улица
 Сергея Лазо улица
 Сергея Параджанова улица
 Сергея Струтинского улица
 Серебряная улица см. Александра Блока улица
 Серповая улица
 Серпуховский переулок
 Сечевых Стрельцов улица
 Сеченова улица
 Сивашская улица
 Сигнальная улица
 Силикатная улица
 Симиренко улица
 Симона Петлюры улица
 Симферопольская улица
 Синеозерная улица
 Сквирская улица
 Сквирский переулок
 Славгородская улица
 Славгородский переулок
 Славутича набережная см. Героев Сталинграда проспект
 Славянская улица
 Славы площадь
 Слесарный переулок
 Словечанская улица
 Смелянская улица
 Смоленская улица
 Смольная улица
 Снайперская улица
 Снежнянский переулок
 Сновская улица
 Сновский переулок
 Собинова переулок ныне часть Свободы проспект
 Соборности проспект
 Советская площадь см. Конституции площадь (1977-2002, в 1961-77 Михайловская площадь
 Советская улица
 Советский переулок см. Константина Михальчука переулок
 Советской Украины проспект см. Георгия Гонгадзе проспект
 Совская улица ныне часть Валерия Лобановского проспект
 Совхозная улица
 Сокальская улица
 Солнечная улица
 Соловьиная улица
 Соломенская площадь
 Соломенская улица
 Соляная улица
 Сормовская улица
 Сорочинская улица
 Сортировочная улица
 Сосницкая улица
 Сосновая улица
 Софиевская улица
 Софии Русовой улица
 Софийская площадь
 Софьи Ковалевской улица
 Софьи Перовской улица см. Евгении Мирошниченко улица
 Социалистическая улица
 Сошенко улица
 Спартака площадь см. Ивана Франко площадь
 Спартаковская улица
 Спасская улица
 Спортивная площадь
 Сретенская улица
 Срибнокольская улица
 Ставковая улица
 Ставропольская улица
 Ставропольский переулок
 Стадионная улица
 Стадионный переулок
 Сталина площадь см. Европейская площадь
 Станиславского улица
 Станюковича улица
 Старая Поляна улица
 Старицкого улица
 Старовокзальная улица
 Старокиевская улица
 Старокиевский переулок
 Старонаводницкая улица
 Старосельская улица
 Степана Бандеры проспект
 Степана Васильченко улица
 Степана Дуки улица
 Степана Ковнира улица
 Степана Олейника улица
 Степана Руданского улица
 Степана Сагайдака улица
 Стеценко улица
 Столетова улица
 Столетова переулок
 Столичное шоссе
 Стратегический переулок
 Стратегическое шоссе
 Стратонавтов улица
 Стрелецкая улица
 Стрелковая улица
 Стретенская улица
 Строителей улица
 Строителей переулок
 Стройиндустрии улица
 Стрыйская улица
 Студенческая улица
 Суворова улица см. Михаила Емельяновича-Павленко улица
 Суворова переулок
 Сулеймана Стальского улица
 Сумская улица
 Сурикова улица
 Сухумская улица
 Сырецкая улица

Т 
 Таганрогская улица
 Таганрогский переулок
 Тагильская улица
 Тагильский переулок
 Тальновская улица
 Тампере улица
 Танкистов улица
 Тараса Шевченко бульвар
 Тараса Шевченко переулок (с 1925/54 гг.)
 Тараса Шевченко площадь
 Тарасовская улица
 Таращанская улица
 Таращанский переулок
 Татарская улица
 Татарский переулок
 Татьяны Яблонской улица
 Ташкентская улица
 Тбилисский переулок
 Тверской тупик
 Театральная площадь
 Театральная площадь (XIX века) см. Европейская площадь
 Театральная улица (1941-43) см. Богдана Хмельницкого улица
 Телеграфный переулок
 Тельбинская улица см. Павла Тычины проспект
 Тельмана улица
 Телячий переулок см. Ратманского переулок
 Теодора Драйзера улица
 Тепличная улица
 Тепловозная улица
 Теремковская улица см. Теремковский переулок
 Теремковский переулок
 Терещенковская улица
 Тернопольская улица
 Теслярская улица
 Тешебаева улица
 Тимирязевская улица
 Тимирязевский переулок
 Тимофея Строкача улица
 Тираспольская улица
 Тихая улица
 Тихвинский переулок
 Тихоновская улица (ликвидирована)
 Тихоновский переулок (с 1955 года)
 Тихорецкая улица
 Тобольский переулок
 Товарная улица
 Толбухина улица
 Толбухина переулок
 Толстовская улица
 Томашпольская улица
 Тополевая улица
 Торговая площадь см. Печерская площадь
 Торговый переулок
 Трактористов улица
 Трахтемировская улица
 Треповская улица см. Банковая улица
 Трёхсвятительская улица
 Троицкая площадь
 Тропинина улица
 Тропинина переулок
 Тростянецкая улица
 Труда бульвар
 Трудовая улица
 Трускавецкая улица
 Тулузы улица
 Тульская площадь
 Тульская площадь (1975-77) см. Героев Бреста площадь
 Тульский переулок
 Тульчинская улица
 Ованеса Туманяна улица
 Тургенева улица
 Тургенева переулок
 Тургеневская улица
 Туровская улица

У 
 Ужгородская улица
 Ужгородский переулок
 Узинская улица
 Ульяны Громовой улица
 Украинская улица
 Уманская улица
 Университетская площадь
 Университетская улица
 Университетский бульвар см. Тараса Шевченко бульвар
 Уральская улица
 Уральский переулок (с 1955 года)
 Урицкого площадь см. Соломенская площадь
 Урловская улица
 Урожайная улица
 Уссурийская улица
 Уссурийский переулок
 Устима Кармелюка улица
 Устимовский переулок
 Учебная улица
 Учебный переулок
 Учительская улица
 Ушинского улица
 Ушицкая улица
 Уютная улица

Ф 
 Фадеева улица
 Фадеева переулок
 Фанерная улица
 Фастовская улица
 Февральская улица
 Февральский переулок
 Федьковича улица
 Федьковича переулок
 Феодоры Пушиной улица
 Феодосийская улица
 Феодосийский переулок
 Фестивальная улица
 Фёдора Кричевского улица
 Фёдора Максименко улица
 Фёдора Эрнста улица
 Фиалковая улица
 Физкультуры переулок
 Филиппа Козицкого улица
 Филиппа Орлика улица
 Филипповский переулок
 Флоренции улица
 Фроловская улица
 Фрометовская улица
 Фрометовский спуск
 Фруктовая улица
 Фруктовый переулок см. Ярославский переулок
 Фрунзе площадь см. Петропавловская площадь
 Фрунзе улица
 Фундуклеевская улица (1869-1919) см. Богдана Хмельницкого улица
 Фурманова улица (1955-2016) см. Архитектора Кобелева улица

Х 
 Харичкова переулок см. Чеховский переулок
 Харьковская площадь
 Харьковский переулок
 Харьковское шоссе
 Хвойная улица
 Хмельницкая улица
 Холмогорская улица
 Холмогорский переулок
 Хорива улица
 Хорива переулок
 Хорольский переулок
 Хорольская улица
 Хортицкий переулок
 Хотинская улица
 Хотовская улица
 Художественная улица
 Хуторская улица
 Хуторской переулок (с 1944 года)
 Хутояровский переулок

Ц 
 Царедарская улица см. Банковая улица
 Царская площадь см. Европейская площадь
 Цветочный переулок
 Цветущая улица
 Цветущий переулок
 Целинная улица
 Центральная городская улица см. Оболонский проспект
 Центральный бульвар см. Дарницкий бульвар, также Труда бульвар
 Цимбалов Яр улица
 Цимбалов Яр переулок
 Цимлянский переулок
 Циолковского улица
 Циолковского переулок
 Цитадельная улица
 Цулукидзе улица
 Цюрупинская улица см. Георгия Дудника улица

Ч 
 Чабановская улица
 Чайковского улица
 Чапаева улица см. Леонилы Заглады улица
 Чапаевское шоссе
 Чаплыгина улица
 Чаплыгина переулок
 Чекистов улица см. Филиппа Орлика улица
 Чекистов переулок см. Костя Гордиенко переулок
 Челюскинцев улица
 Челябинская улица
 Черешневый переулок
 Черкасская улица
 Черниговская улица
 Чернобыльская улица
 Чернобыльский переулок (формально существует, фактически ликвидирован)
 Черновицкая улица
 Черногорская улица
 Черноморская улица
 Чернышевского улица
 Черняховского улица
 Чеслава Белинского переулок см. Аллы Горской переулок
 Чехова переулок 1-й - 2-й
 Чеховский переулок (с 1910 года)
 Чешская улица
 Чигиринская улица
 Чигиринский переулок
 Чигорина улица
 Чистяковская улица
 Чистяковский переулок
 Чкалова улица
 Чоколовский бульвар
 Чубаря проспект см. Отрадный проспект
 Чугуевский переулок
 Чудновского улица
 Чуриловская улица

Ш 
 Шаумяна улица см. Сергея Параджанова улица
 Шахтёрская улица
 Шевченко улица см. Александра Блока улица
 Шевченко переулок
 Шевченковская улица см. Александра Блока улица
 Шелковичная улица
 Шепетовская улица
 Широкая улица
 Шишкинский переулок
 Школьная улица см. Чернобыльский переулок
 Шлейфера площадь см. Ивана Франко площадь
 Шляховиков улица
 Шолом-Алейхема улица
 Шолуденко улица
 Шоссейный бульвар см. Тараса Шевченко бульвар
 Шота Руставели улица
 Шпилевая улица
 Шполянская улица
 Шулявская улица

Щ 
 Щегловский переулок
 Щекавицкая улица
 Щепкина улица
 Щербакова улица
 Щербакова переулок
 Щорса улица см. Вадима Модзалевского улица
 Щорса переулок
 Щусева улица
 Щусева переулок

Э 
 Эдуарда Вильде улица
 Экскаваторная улица
 Электриков улица
 Электриков переулок
 Электротехническая улица
 Энгельса улица
 Энергетиков улица
 Энтузиастов улица
 Эспланадная улица см. Академика Богомольца улица
 Эстонская улица
 Эстонский переулок

Ю 
 Юлиуса Фучика улица
 Юности улица
 Юношеская улица
 Юрия Гагарина проспект
 Юрия Гагарина улица см. Юрия Гагарина проспект
 Юрия Кондратюка улица
 Юрия Коцюбинского улица
 Юрия Пасхалина улица
 Юрия Поправки улица
 Юрия Смолича улица
 Юрия Шевелёва улица
 Юрия Шумского улица
 Юрковская улица

Я 
 Яблоневая улица
 Яблоневый переулок
 Яблочкова улица
 Ягодная улица
 Яготинская улица
 Якира улица
 Якова Качуры улица
 Якова Качуры переулок
 Якова Степного улица
 Якуба Коласа улица
 Якутская улица
 Ялтинская улица
 Ямская улица
 Яна Райниса улица
 Январская улица (1944-77) см. Багговутовская улица
 Январский переулок
 Январского Восстания улица
 Янки Купалы улица
 Янтарная улица
 Януша Корчака улица
 Ярослава Гашека бульвар
 Ярослава Ивашкевича улица
 Ярославов Вал улица
 Ярославская улица
 Ярославский переулок (с 1955 года)
 Яслинская улица
 Ясная улица
 Ясногорская улица
 Яснополянская улица
 Ясный переулок

См. также 
 Переименование улиц Киева (1869)

Примечания

Источники 
 Путеводитель. Киев и его окрестности с топографическим планом и видами Киева / уклад. Н. Тарановский. – Киев: Типография штаба Киевского военного округа, 1884. – 138 c.
 Весь Киев: адресная и справочная книга / С. М. Богуславский. – К.: Типография 1-й Киевской артели Печатного дела, Трехсвятительская ул. д. 5, 1915. – 756 c.
 Киев : путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями / К. В. Шероцкий. – Киев: Фото-лито-тип. С. В. Кульженко, 1917. – 356 c.
 Весь Киев на 1925 год., Календарь-справочник. К. Киев-печать. 1925., 135 стр.,
 Список абонентів Київскої міської телефонної сітки АТС. К. Вид. телефонної станції 1935., 161 стр.
 Вулиці Києва. Довідник / упоряд. О. І. Марчук та ін. — К. : Державне видавництво технічної літератури, 1958. — 462 с.
 Вулиці Києва. Довідник / упоряд. А. М. Сигалов та ін. — К. : Реклама, 1975. — 280 с., іл.
 Вулиці Києва. Довідник / упоряд. А. М. Сигалов та ін. — 2-ге вид., випр. — К. : Реклама, 1979. — 416 с., іл.
 Вулиці Києва. Довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Вулиці Києва. Довідник / під ред. А. М. Сигалова. — К. : Агентство преси «Журналіст», 2005. — 196 с. — ISBN 966-95457-1-5.
 Вулиці Києва: історичні та нові назви (Випуск № 2, 1990–2009 роки) / Олексій Мужилко. — К. : Бужани, 2010. — 104 с. — ISBN 978-966-2135-01-5.

Ссылки 
 Вулиці міста Києва: офіційний довідник Додаток до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 34/899 http://kreschatic.kiev.ua/file/11430.pdf]
 Веб-енциклопедія Києва Условия использования
 Полный перечень переименованных улиц Киева в 2015-2017 гг. на сайте domik.ua
 Все улицы Киева на динамической карте

улиц Киева
Киева